Myoglanis är ett släkte av fiskar. Myoglanis ingår i familjen Heptapteridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Myoglanis